Fort Isabella ('s-Hertogenbosch), een fort bij 's-Hertogenbosch
Fort Isabella (Knokke-Heist), een fort nabij het Zwin